Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Theobald von Bethmann Hollweg (14 juli 1909 - 13 juli 1917) in het Duitse Keizerrijk onder keizer Wilhelm II.

|-
|Rijkskanselier
| Theobald von Bethmann Hollweg
|14-7-1909
|13-7-1917
|-
| Buitenlandse Zaken
| Wilhelm von Schoen
|14-7-1909
|27-6-1910
|-
| Buitenlandse Zaken
| Alfred von Kiderlen-Wächter
|27-6-1910
|30-12-1912
|-
| Buitenlandse Zaken
| Gottlieb von Jagow
|14-1-1913
|22-11-1916
|-
| Buitenlandse Zaken
| Alfred von Zimmermann
|22-11-1916
|16-7-1917
|-
| Binnenlandse Zaken
| Klemens Delbrück
|14-7-1909
|24-5-1916
|-
| Binnenlandse Zaken
| Karl Helfferich
|24-5-1916
|16-7-1917
|-
| Financiën
| Adolf Wermuth
|14-7-1909
|17-3-1912
|-
| Financiën
| Hermann Kühn
|17-3-1912
|17-1-1915
|-
| Financiën
| Karl Helfferich
|17-1-1915
|24-5-1916
|-
| Financiën
| Siegried von Roedern
|24-5-1916
|16-7-1917
|-
| Justitie
| Rudolf Arnold Niederding
|14-7-1909
|26-9-1909
|-
| Justitie
| Hermann Lisco
|26-9-1909
|16-7-1917
|-
| Marine
| Alfred von Tirpitz
|14-7-1909
|15-3-1916
|-
|Marine
| Eduard von Capelle
|15-3-1916
|16-7-1917
|-
| Post
| Reinhold Kraetke
|14-7-1909
|16-7-1917
|-
| Koloniën
| Bernhard Dernburg
|14-7-1909
|9-6-1910
|-
| Koloniën
| Friedrich von Lindequist
|9-6-1910
|3-11-1911
|-
| Koloniën
| Wilhelm Solf
|4-11-1911
|16-7-1917
|}

Regering in het Duitse Keizerrijk